«Дама под вуалью» или «Дама с вуалью» — название нескольких живописных и литературных произведений. Кроме этого, есть ряд скульптур с таким же названием.

Живопись 
 «Дама под вуалью» — картина Александра Рослина, написанная в 1768 году.
 «Дама под вуалью» — картина Юрия Лемана, написанная в 1887 году .

Литература 
 «Дама под вуалью» — рассказ Агаты Кристи из серии «Ранние дела Пуаро» (1974).